Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 23., 24. и 26. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Американац Лашон Мерит.

Земље учеснице 
У чествовала су 45 такмичара из 28 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 23. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичари на 400 мметара 2015. године пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало је следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се пласирала опо прва тројица из 6 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,, 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка 
|-bgcolor=ccffcc
| 1. || 2 ||1 ||align=left| Јусуф Ахмед Масрахи ||align=left|  Саудијска Арабија || 44,43 || style="border-right:double" |44,59 || 43,93 ||КВ, АЗР
|-bgcolor=ccffcc
| 2. || 2 ||3 ||align=left| Рашин Макдоналд ||align=left| Јамајка||44,60  || style="border-right:double" |44,60  ||  43,93 || КВ, НР
|-bgcolor=ccffcc
| 3. || 2 ||8 ||align=left|Ајзак Маквала ||align=left| Боцвана||43,72  || style="border-right:double" |43,72   || 44,19 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4. || 6 ||9 ||align=left| Вејд ван Никерк ||align=left|  Јужноафричка Република|| 43,96 || style="border-right:double" |43,96   || 44,42 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5. || 1 || 6||align=left| Дејвид Вербург ||align=left|  САД ||44,41  || style="border-right:double" |44,41  || 44,43 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 6. || 2 ||7 ||align=left| Мартин Руни ||align=left|  Уједињено Краљевство||44,60 || style="border-right:double" | 45,41  || 44,45|| кв, |-bgcolor=ccffcc
| 7. || 3 || 5 ||align=left| Лашон Мерит ||align=left|  САД|| 43,74  || style="border-right:double" | 44,36 || 44,51 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 8. || 1 ||7 ||align=left| Machel Cedenio ||align=left|  Тринидад и Тобаго||44,36   || style="border-right:double" |44,36    || 44,54 ||  КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 8. || 6 ||7 ||align=left| Рени Квоу ||align=left|  Тринидад и Тобаго||44,53 || style="border-right:double" | 44,72 || 44,54 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 10. || 4 || 6 ||align=left| Кирани Џејмс ||align=left|  Гренада|| 43,74 || style="border-right:double" |43,95   || 44,56 ||  КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 11. || 4 ||5 ||align=left| Лугелин Сантос ||align=left|  Доминиканска Република ||44,45 || style="border-right:double" |44,56 || 44,62 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 12 || 6 ||8 ||align=left| Бришон Нелум ||align=left|   САД||44,73|| style="border-right:double" |44,73  || 44,65 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 13 || 1 ||3 ||align=left|Жонатан Борле ||align=left|  Белгија|| 44,43|| style="border-right:double" | 44,91  || 44.67 || КВ, 
|- bgcolor=ddffdd
| 14 || 6 ||4 ||align=left| Крис Браун ||align=left|  Бахаме||44,40 || style="border-right:double" |44,54|| 44,68 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 15 || 1 ||4 ||align=left| Peter Matthews ||align=left|  Јамајка||45,24   || style="border-right:double" |45,24   || 44.69 || кв, 
|-bgcolor=ddffdd
| 16 || 2 ||4 ||align=left|Лимарвин Боневасија ||align=left|  Холандија|| 45,40   || style="border-right:double" |45,40   || 44,72 ||  кв, НР
|-bgcolor=ccffcc
| 17 || 3 ||8 ||align=left| Џавон Франсис ||align=left|  Јамајка|| 44,50  || style="border-right:double" |44,50 || 44,83 ||'КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 18 || 4 ||7 ||align=left| Лалонд Гордон ||align=left|  Тринидад и Тобаго||44,52|| style="border-right:double" | 44,64|| 44,97 ||КВ 	
|-bgcolor=ccffcc
| 19 || 3 ||6||align=left|Кевин Борле ||align=left|  Белгија||44,56 || style="border-right:double" | 45,24 || 45,01 || КВ, 
|-bgcolor=ddffdd
| 20 || 3 ||2 ||align=left| Мајкл Матје ||align=left|  Бахаме||45,00  || style="border-right:double" | 45,00  ||45,07  ||кв
|-bgcolor=ddffdd
| 21 || 3 ||3||align=left| Нери Бринс ||align=left|  Костарика||44,65   || style="border-right:double" |44,80  || 45,08 || кв
|-
| 22 || 2 ||6 ||align=left| Павел Маслак ||align=left|  Чешка|| 44,79|| style="border-right:double" | 45,48  || 45,6 || 
|-
| 23 || 4 ||7 ||align=left| Onkabetse Nkobolo ||align=left|  Боцвана||  || style="border-right:double" |   || 45.17 || |-bgcolor=ccffcc
| 24 || 5 || ||align=left|Рабах Јусиф ||align=left|  Уједињено Краљевство||45,01  || style="border-right:double" |45,01 || 45,24 ||КВ
|-
| 25 || 1 ||2 ||align=left| Павел Ивашко ||align=left|  Русија||45,46  || style="border-right:double" |45,48|| 45,25 || 
|-
| 25 || 6 ||5 ||align=left| Винстон Џорџ ||align=left|  Гвајана|| 45,31   || style="border-right:double" | 45,31    || 45,25 || НР
|-bgcolor=ccffcc
| 27 || 5 || 9||align=left| Стивен Гардинер ||align=left|  Бахаме||44,27 || style="border-right:double" |44,27 || 45,26 ||КВ
|-
| 28 || 1 ||8 ||align=left| Лука Јанежич ||align=left|  Словенија||45,44  || style="border-right:double" |45,44|| 45,28 ||НР|-
| 28 || 1 ||5 ||align=left| Алберт Браво ||align=left|  Венецуела||45,21  || style="border-right:double" | 45,26  || 45,28 || 
|- 	
| 30 || 4 ||9||align=left| Ендерсон Естефани ||align=left|  Бразил||45,25   || style="border-right:double" | 45,41  || 45,36 || 
|-
| 31 || 6 ||3||align=left| Уго де Соза ||align=left|  Бразил||45,09|| style="border-right:double" |45,43   || 45,42 |||-
| 32 || 4 || 4||align=left| Џарид Дан ||align=left|  Уједињено Краљевство||45,09 || style="border-right:double" |45,09   || 45.49 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 33 || 5 || 4||align=left| Вернон Норвуд ||align=left|  САД||44,44 || style="border-right:double" |44,44 || 45,53 ||КВ
|-
| 34 || 5 ||2 ||align=left| Mame-Ibra Anne ||align=left| Француска||45,26 || style="border-right:double" |45,26 || 45,55 ||
|-
| 35 || 6 ||6 ||align=left| Густаво Куеста ||align=left|  Доминиканска Република||45,09   || style="border-right:double" |45,09   || 45,59 ||
|-
| 36 || 5 ||8 ||align=left| Абубакар Абас ||align=left|  Бахреин||45,15  || style="border-right:double" |45,15 || 45,64 ||
|-
| 37 || 3 ||9 ||align=left| Јузо Канемару ||align=left|  Јапан||45,16  || style="border-right:double" |45,22   || 45,65 || 
|-
| 38 || 3 || 4 ||align=left| Александар Линик ||align=left|  Белорусија|| 	45,43   || style="border-right:double" | 45,43 || 45,79 || 
|-
| 39 || 4 ||4 ||align=left| Виталиј Бутрим ||align=left| Украјина||45,01  || style="border-right:double" | 45,01  || 45,88 ||
|-
| 40 || 5 ||3 ||align=left| Alphas Kishoyian ||align=left|  Кенија||4,75  || style="border-right:double" |44,75   || 46,02 ||
|-
| 41 || 1 ||9 ||align=left| Бралон Таплин ||align=left|  Гренада|| 44,89   || style="border-right:double" | 44,89  || 46,27 || 
|-
| 42 || 3 ||7||align=left| Гуо Џунгце ||align=left|  Кина|| 45,66  || style="border-right:double" | 45,66    || 46,42 || 
|-
| 43 || 5 ||5 ||align=left| Мохамед Хуаџа ||align=left|  Либија||44,98   || style="border-right:double" | 47,11 || 46,50 |||-
| 44 || 5 ||6 ||align=left| Berend Koekemoer ||align=left|   Јужноафричка Република||45,42   || style="border-right:double" |45,42    || 46,52 ||
|-
|  - ||2 || 9 ||align=left| Доналд Санфорд ||align=left|  Израел||45,04 || style="border-right:double" | 	45,04   ||  || 
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв''') ,,.

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном